Галичено — название населённых пунктов.

Россия 
 Галичено — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Галичено — деревня в Удомельском районе Тверской области.